Un museo de historia natural es todo museo que trate sobre la historia natural o las ciencias naturales.

El término Museo de Historia Natural, en el que cada palabra se inicia con una letra mayúscula, puede referirse:

 al Museo Americano de Historia Natural;
 al Museo Argentino de Ciencias Naturales;
 al Museo Cívico de Historia Natural de Milán;
 al Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles;
 al Museo de Historia Natural de Concepción;
 al Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa;
 al Museo de Historia Natural de la Universidad de Oslo;
 al Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford;
 al Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú;
 al Museo de Historia Natural de San Diego;
 al Museo de Historia Natural de Sancti Spíritus; 
 al Museo de Historia Natural de Londres;
 al Museo de Historia Natural de Berlín;
 al Museo de Historia Natural de Viena;
 al Museo de Historia Natural de Basilea;
 al Museo de Historia Natural de Lille;
 al Museo de Historia Natural de México;
 al Museo Field de Historia Natural;
 al Museo Sueco de Historia Natural;
 al Museo Zoológico del Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias de Rusia;
 al Museo de Historia Natural de Arizona;
 al Museo de historia natural de Mauricio;
 al Museo de historia natural de Mongolia;
 al Museo de historia natural de Mozambique;
 al Museo de historia natural de Omán;
 al Museo de Historia Natural de Pavía;
 al Museo de historia natural de Zimbabue;
 al Museo de Historia Natural de Virginia;
 al Museo de historia natural y ciencia de Kuwait'''.

Véase también 
 Museo Nacional de Historia Natural
 Museo de Ciencias Naturales